Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1982. godinu je treću godinu zaredom osvojio Jug iz Dubrovnika.

I. savezna liga 

 Izvori: 
 Jadran-Koteks : '20 - '90

II. savezna liga

Istok 

 Izvori: 
 VK Senta

Međurepublička liga

Zapad 

 Izvori:  
 Betinski vaterpolo: 1953. – 2003.

Jug 

 Izvori: 
 70 godina vaterpola u Župi dubrovačkoj i 50 godina VK "Gusara" Mlini 
 Vaterpolo klub Vela Luka 1953. – 2003

Izvori 
   

1982.